Аменхоте́п III (; ) — древнеегипетский фараон (ок. 1388—1351 годы до н. э.) XVIII династии. Сын Тутмоса IV и царицы Мутемуйи.

Время правления Аменхотепа III рассматривается как один из величайших периодов расцвета древнеегипетской цивилизации, о чём свидетельствуют грандиозные храмовые комплексы и превосходные памятники скульптуры, изящные туалетные вещицы и многие другие произведения искусства, считающиеся шедеврами лучших египетских собраний музеев мира.

Несмотря на обилие этих свидетельств, Аменхотеп III всё ещё остаётся фигурой во многом загадочной и противоречивой. С одной стороны, он как никто другой почитал традиционных египетских богов и сооружал им роскошные храмы, с другой стороны, именно в его эпохе, когда царское самообожествление достигло невиданного размаха, лежат корни грядущей амарнской реформы.

Происхождение 

Аменхотеп III родился в Фивах по разным оценкам древнеегипетской хронологии около 1440 – 1390 гг. до н.э. у фараона Тутмоса IV и его средней жены царицы Мутемуйи. Многочисленные сохранившиеся документы времени правления Тутмоса IV подтверждают, что он был объявлен наследным принцем ещё при жизни своего отца.

Скорее всего, он взошёл на престол в очень юном возрасте, — ему не было ещё и десяти лет; этот факт подтверждается многими источниками и не удивляет, если учитывать тот факт, что Тутмос IV умер слишком рано, чтобы иметь наследника в зрелых годах. В облике ребёнка царевич предстаёт на изображении из гробницы вельможи Хекаэрнехеха, на статуе своего наставника Себекхотепа, в надписи 7-го года Тутмоса IV на скале в Коноссо. Значительное число портретов фараона с юными чертами лица восходит именно к этому раннему периоду его правления.

Первые годы его правления прошли под властью регента, скорее всего, его матери — царицы Мутемуйи. Воцарение Аменхотепа III, судя по всему, прошло быстро и безболезненно; во всяком случае никто из вельмож двора не был в связи со сменой царя смещён со своей должности. Верховный жрец Амона Птахмес, занявший эту должность в последние годы правления Тутмоса IV, с восшествием на престол нового фараона стал ещё и градоначальником Фив и визирем.

Жёны 

С первого года царствования, а возможно, и с момента восшествия на престол супругой юного царя стала Тия. Она прямо не принадлежала к царской семье, хотя её мать Тую иногда называют потомком царицы Яхмос-Нефертари.

По-видимому, Тия принадлежала к провинциальной знати из Ахмима. Тем самым была нарушена давняя традиция. Обычно фараоны для чистоты крови женились на ближайших своих родственницах, которые получали титул «главной супруги», а сыновья их наследовали престол.

Высказывалось пока не подтверждённое предположение, что отец царицы Йуйя мог приходиться братом царицы Мутемуйи, супруги фараона Тутмоса IV. В этом случае Тия приходилась кузиной Аменхотепу III.

По всей видимости, Тия была женщиной умной и энергичной и, должно быть, оказывала влияние на своего царственного супруга. Надписи на скарабеях — изображениях священных жуков, посвящённых Хепри, свидетельствуют, что Аменхотеп III считался со своей супругой.

Помимо Тии титул «Великая царская супруга» номинально носили его старшие дочери Исида (34 год правления), Ситамон (30 год правления). Неясно, была ли взята им в жёны его следующие дочери Хенуттанеб или Небетах; она нигде не упоминается как жена царя, но на сердоликовой доске (хранится в Метрополитен-музее) её имя заключено в картуш, на что имели право исключительно фараоны и их жёны.

Аменхотеп III имел множество младших жён, браки с которыми были дипломатическими:
 Гилухепа, дочь Шуттарны II, царя Митанни, в 10-й год своего царствования.
 Тадухепа, внучка Шуттарны II, дочь Тушратты, в 36-й год правления.
 дочь вавилонского царя Куригальзу I.
 дочь вавилонского царя Кадашман-Эллиль I.
 дочь Тархундараду, царя Арцавы.
 дочь царя Аммии (в современной Сирии).

Один из наместников царя писал ему:

«Мой господин, мой бог, мое солнце! Кланяется тебе Сатия, правитель Унисаси, твой слуга, грязь под твоими ногами. Я шлю свою дочь в твой дворец, мой господин, мой бог, мое солнце»

Фараон вёл переговоры с царём Анатолии по поводу его дочери и они увенчались успехом:

«Если ты действительно желаешь мою дочь, разве я могу не отдать её? Я отдаю её тебе.»

Аменхотеп писал одному из своих вассалов:

Я посылаю к тебе моего чиновника, чтобы отобрать самых красивых женщин без каких-либо изъянов. Тогда царь, твой господин, скажет тебе: «Ты поступил хорошо.»

Дети 
От Тии:
 старший сын Тутмос
 сын Аменхотеп IV (будущий Эхнатон)
 предположительно Сменхкара
 дочь Ситамон
 дочь Исида
 дочь Хенуттанеб
 дочь Небетах
 дочь Бакетатон
 дочь KV35YL

От другой жены:
 дочь Пта-Нофру (или Птах-Нофру). Её захоронение найдено в гробнице Аменхотепа III, о чём свидетельствуют многочисленные надписи на стенах.

Родословная

Памятники правления Аменхотепа III 
Известны сотни его портретов, однако наряду с этим долгие годы его правления «безмолвствуют» из-за недостатка письменных источников. Несмотря на кажущуюся доступность и многообразие памятников этого времени и условную «ясность» эпохи, время правления Аменхотепа III всё ещё требует серьёзного и детального исследования.

Датированные источники, дошедшие до нашего времени от правления Аменхотепа III, относительно редки. Известны 11 датированных царских документов, 9 из которых относятся к периоду с 1 по 11 годы правления фараона и два других — к 35-му. Надпись 1-го года правления известна в Дейр эль-Берше, неподалёку от известняковых карьеров; эта надпись связана со строительными работами в храме Тота в Гермополе, находившемся на другом берегу Нила. Двойная надпись 2-го года в Туре связана с возобновлением работы в карьерах в связи с началом сооружения «Храма Миллионов лет» царя в Ком эль-Хеттан и, возможно, в Мемфисе. Четыре памятника из числа датированных — это памятные скарабеи, в текстах на которых упомянуты: женитьба на митаннийской принцессе (10-й год), охота на диких быков (2-й год), охота на диких львов (1-й и 10-й годы) и создание искусственного озера Биркет Абу для царицы Тии (11-й год).

Наконец, три стелы 5-го года правления связаны с единственным военным событием времени правления Аменхотепа III — с походом в Нубию. После 11-го года правления все датированные памятники словно исчезают вплоть до 35 года, который упомянут на двух стелах из Гебель эль-Сильсилэ, тексты которых повествуют о добыче камня для заупокойного храма царя и для сооружения некоего здания в честь Ра-Атума. Сегодня очень сложно понять, почему на смену первым 11 годам правления Аменхотепа III, наполненным событиями и памятниками, пришли два десятилетия относительного «молчания».

Некоторые документы, которые можно датировать относительно точно, появляются после 30-го года правления царя и непосредственно связаны с тремя празднествами Сед царя; все они найдены либо в гробницах высокопоставленных вельмож, которые принимали в них участие, либо в развалинах дворца Малькатта, где происходили некоторые эпизоды торжеств. Здесь были обнаружены многочисленные печати и обломки винных сосудов, использовавшихся во время празднеств, содержащие надписи и, иногда, даты.

Если большая часть царствования Аменхотепа III относительно молчалива и не щедра на датированные документы, то, наоборот, многие важные события царствования стали нам известны благодаря обширному числу памятников частных лиц и вельмож пышного и многолюдного царского двора.

Датированные памятники эпохи Аменхотепа III кажутся крохотной каплей по сравнению с морем других памятников, составляющих две группы: произведения искусства и Амарнский дипломатический архив. Произведения искусства составляют другую, самую значительную и интересную часть памятников эпохи Аменхотепа III. Сюда входят грандиозные храмы царя и многочисленные произведения скульптуры, среди которых особое место занимают более двух сотен статуй царя, начиная от миниатюрных фигурок из стеатита и завершая колоссами Фив. Памятники частных лиц, несмотря на обилие и, порой, истинное совершенство, оказались в тени грандиозных памятников царя. Исключение составляют, пожалуй, лишь гробницы, среди которых есть как скромные расписанные погребальные покои писцов и жрецов некрополя, так и восхитительные подземные дворцы, богато отделанные рельефами, зачастую полихромными, повествующими о жизни высокопоставленных вельмож двора и царских празднествах Сед.

Сфинксы, изображающие Аменхотепа III, установлены на Университетской набережной в Санкт-Петербурге.

Имя

Внутренняя политика 
В Египет из покорённых и зависимых стран поступала дань. Эти богатства Египта были столь велики, что Аменхотеп мог посылать большое количества золота в качестве подарков своим верным союзникам — царям Митанни и Вавилона. В правление Аменхотепа процветала торговля, также приносящая огромный доход государству, ибо Аменхотеп всячески поощрял законную торговлю и надлежащим образом её таксировал.

В 30-ю годовщину царствования Аменхотеп III назначил своим соправителем своего сына Аменхотепа IV.

Под конец жизни Аменхотеп III растолстел и страдал каким-то тяжёлым недугом. Для исцеления от него митаннийский царь Тушратта послал своему египетскому «брату» идол богини Иштар Ниневийской, с вежливой просьбой вернуть его потом обратно.

Строительная деятельность 

В искусстве времени Аменхотепа сочеталось стремление к громадному (исполинские колонны и здания) со строгой стройностью. А изображениям на плоскости сообщались очертания невиданной мягкости и плавности.

Царствование Аменхотепа отмечено грандиозным строительством. Перед храмом Амона в Карнаке, Аменхотеп возвёл ещё один пилон, построил по соседству, подле подковообразного озера, храм супруге Амона — богине Мут. Не исключено, что и средний проход, так называемого, Гипостильного зала в Карнаке, между двумя рядами исполинских колонн высотой 24 м, восходит к Аменхотепу III, и только впоследствии был расширен в огромный чертог. На юге Фив был построен храм Ипет-Рес (Луксорский храм) — одно из самых изысканных творений египетских зодчих. К нему тоже вёл величественный проход между двумя рядами каменных колонн высотой 16 м. Похожие проходы были воздвигнуты им перед соседним храмом Мут, и перед храмом в Сульбе (между 2 и 3-им порогами). Всеми строительными работами в Карнаке, Луксоре и в Фивах в целом руководили два зодчих — два брата-близнеца Хори и Сути.

На западном берегу Нила возле столицы был построен загородный дворец Аменхотепа. Он представлял собой огромное одноэтажное сооружение из кирпича-сырца, с превосходными росписями на потолках, стенах и полах. В дворцовый комплекс входили и дома придворных, мастерские, дома ремесленников. Постройку этого дворца, получившего название «Дом Ликования», не без основания связывают с празднеством «тридцатилетия царствования» (хеб-сед). Несколько севернее дворца был построен великолепный поминальный храм Аменхотепа III. От этого здания мало что уцелело. Возле этого храма была создана аллея из сфинксов, изваянных из розового гранита, а перед его пилонами были воздвигнуты две огромные статуи фараона, знаменитые «колоссы Мемнона», каждый из цельной каменной глыбы высотой 21 м и весом более 700 тонн. Постройкой этого храма руководил архитектор Аменхотеп, сын Хапу. Этот же Аменхотеп из каменоломен около Гелиополя доставил в Фивы два огромных изваяния своего повелителя для общегосударственного храма в Карнаке. По крайней мере, одно из них имело высоту 24 м.

Обожествление 
Аменхотеп, упиваясь своим владычеством над «миром», дошёл в самообожествлении до культа собственных идолов. Это поклонение фараону насаждалось преимущественно в Нубии, где вместе с Амоном фараону был посвящён великолепный храм в Сульбе, но и в Мемфисе царскому идолу создавались божественные почести.

В Нубии, в соседней с Сульбой Седэнге был сооружён храм, в котором, как богиню, чтили любимую жену фараона, царицу Тию.

Фараонов издревле сравнивали с солнцем и величали их «сыновьями Ра (солнца)», но никто до Аменхотепа не именовал себя — видимым Солнцем. С этим представлением о себе как о светлом Солнце перекликалось настойчивое подчёркивание своей приверженности к «правде» (Маат). Из пяти царских имён три были посвящены ей: в первом имени фараон величал себя «Воссиявшим в Правде», во втором — «Устанавливающим Законы», четвёртое, обычно государственное имя, — «Неб-Маат-Ра» означало «Владыка Правды Солнце». Возле главного храма столицы в Карнаке фараон поставил особый храмик, всё той же «Правде», «дочери Солнца» Маат.

Внешняя политика 

В Азии владычество Аменхотепа было общепризнанным. Цари таких великих держав, как Митанни и Вавилонское царство, заискивали перед фараоном и посылали в его гарем своих сестёр и дочерей. Аменхотеп был женат на сестре и дочери вавилонского царя Кадашман-Харбе I, дочери вавилонского царя Куригальзу I, дочери вавилонского царя Кадашман-Элиля I. Также Аменхотеп был дважды женат на митаннийских принцессах. В 10-й год своего царствования он женился на дочери царя Митанни Шуттарны I Гилухепе, а в 36-й — на внучке Шуттарны I, дочери Тушратты — Тадухепе.

О большом влиянии Аменхотепа говорит и тот факт, что вавилонский царь Куригальзу I, когда сирийские царьки попытались вовлечь его в союз против фараона, послал им категоричный отказ на том основании, что он находится в союзе с фараоном, и даже угрожал им войной в случае, если их союз осуществится. Царь Кипра находился в вассальной зависимости от Аменхотепа и регулярно посылал ему большое количество меди за исключением одного раза, когда, как он сам говорит в своё оправдание, его страну посетила чума. Более 20 предметов с именами Аменхотепа III и Тии, обнаруженные на островах Эгейского моря, свидетельствуют о краткосрочном возобновлении связей Египта с этим регионом.

В эпоху царствования Аменхотепа III Египет поддерживал контакты и с Пунтом. В гробнице Аменмеса (ТТ89), градоначальника Фив и очень высокопоставленного вельможи, сохранилось изображение типичных даров Пунта в сопровождении местных вождей. Другой Аменмес, простой писец, также сообщал о прибытии флотилии из Пунта в Египет в период до 36-го года правления царя.

Письма Тушратты, царя Митанни, Аменхотепу III 
Аменхотеп поддерживал хорошие связи с Митанни и его царём Тушраттой II, к фараону поехала его сестра Келу-хебе (Гилухеппа) Аменхотеп разослал официальное сообщение:

«Его величество получил сестру правителя Митанни Келу-хебе (Гилухеппа) со свитой главных женщин её дома — всего триста семьдесят женщин»

Тушратта пишет Аменхотепу III:

«Нибмуарии (от ег. Небмаатра, клинописное написание тронного имени Аменхотепа III), царю страны Мицри, моему брату, скажи: так говорит Тужратта, царь страны Мэттаннэ, твой брат: у меня (все) благополучно. Пусть у тебя (все) будет благополучно, пусть у Келухебы, моей сестры, (все) будет благополучно; с твоим домом, твоими женами, твоими сыновьями, твоими вельможами, твоей гвардией, твоими конями, твоими колесницами и посреди твоих земель пусть будет очень благополучно!
Когда я взошёл на престол своего отца, я был ещё юн, и Утхе творил злое в моей стране и убил своего господина (имеется в виду Арташшумара, брат Тушратты и царь Митанни), и поэтому он не допускал, чтобы я поддерживал дружбу с теми, кто меня любил. Я же теми злодеяниями, которые сделались в моей стране, отнюдь не пренебрег, и убийц Ардассумары, моего брата, вместе со всеми их (людьми) я убил.

Так как ты был дружествен с моим отцом, по этой причине я (сейчас) послал и рассказал (это) тебе, чтобы мой брат услышал об этом деле и возрадовался. Мой отец любил тебя, а ты любил моего отца ещё больше, и мой отец ради своей любви дал тебе мою сестру; и [кт]о другой б[ыл] так (близок) моему отцу, как ты? [В …] больше, чем мой брат…
Вся страна Хатти, как враг, пришла в мою страну; Бог Бури, мой господин, дал их в мою руку и я разбил их; и не было никого среди них, кто бы вернулся в свою страну.

Вот, 1 колесницу, 2 коней, 1 мальчика, 1 девочку из добычи страны Хатти я тебе послал. В подарок моему брату 5 колесниц, 5 упряжек коней я тебе послал. И в подарок Келухебе, моей сестре, 1 пару золотых грудных украшений, 1 пару золотых серег, 1 золотое масху и 1 каменный флакон, полный отменного масла, я ей послал.

Вот, Келию, посла моего, и Тунибэври я послал. Пусть мой брат быстро отправит их (обратно), чтобы они могли спешно принести ответ, так что я мог бы услышать привет моего брата и возрадоваться. Пусть мой брат стремится к дружбе со мной, и пусть мой брат пошлет своих послов, чтобы они принесли мне привет моего брата, и я получил бы его…»

Царь Тушратта II предложил также свою дочь Таду-хебе (Тадухеппа). Он написал Аменхотепу:

«Твои посланники прибыли, чтобы взять её и сделать госпожой Египта. Я читал и перечитывал табличку, переданную мне, и вслушивался в каждое твое слово. Твои слова пришлись мне по душе. Я возрадовался, будто поговорил с тобой. Я праздновал день и ночь. Я отправляю её тебе как твою жену и госпожу Египта, и будем мы теперь единым целым. Да помогут ей удовлетворить все желания моего брата Иштар, моя богиня, владычица всех земель, и Амон, бог моего брата. Ты увидишь: она созрела и создана для услаждения моего брата»

Каждый раз Тушратта II заканчивал письма:

«Тушратта — митаннийский царь, Аменхотеп — египетский царь, они любят друг друга безмерно.»

Переписка с царём Вавилонии Кадашман-Энлилем I 
Но не все были согласны отдать своих дочерей за фараона. Например вавилонский царь Кадашман-Энлила ответил грубостью:

«Ты просишь в жёны мою дочь, но с тобой живёт моя сестра, которую дал тебе мой отец. Никто не видел её с тех пор, и неизвестно, жива она или мертва. Ты принял моих посланников, присутствовали все твои жёны, и они говорили: „ Вот ваша госпожа. Она перед вами.“ Но посланники не узнали её. Они не могли сказать, является ли эта женщина, стоявшая рядом с тобой, моей сестрой или нет»

Фараон отвечает царю:

«Я выслушал твое сообщение. Но разве ты послал ко мне хотя бы одного человека, который знал бы твою сестру, мог бы поговорить с ней и опознать её? Нет. Люди, бывшие у меня, не в счёт. Какие-то ничтожества, погонщики ослов…Амон мой свидетель, твоя сестра жива. Я сделал её госпожей дома. Ты хочешь моих богатств, но ты прислал мне всего один подарок. Не смешно ли это?»

Наконец царь Вавилонии Кадашман-Энлила согласился отдать свою дочь:

«Так как моя дочь, которую ты желал бы взять в жёны, теперь уже вполне женщина, можешь прислать делегацию и забрать её.»

Когда царь Вавилонии вознамерился жениться на дочери фараона, то получил категорический отказ. Кадашман-Энлила: «Почему нет? Ты фараон и можешь делать, что хочешь?» Аменхотеп:

«Никогда ещё царь Египта не отдавал своих дочерей.» «Раньше ни одна египетская принцесса не отдавалась (другому царю), как какая-то простая женщина»

Царя Вавилонии очень интересовало золото Египта. Он писал:

«Теперь о золоте, о котором я тебе уже писал. Пришли его столько, сколько сможешь, чтобы я закончил работы этим летом. Если ты пришлешь золото, я дам тебе мою дочь. Пожалуйста, вышли золото поскорее. Если ты этого не сделаешь, я не закончу работы. И тогда какой смысл его посылать? И если потом пришлешь мне даже сто таланов золота, я не приму его. Я отошлю его обратно и не дам тебе свою дочь.»

Фараон ответил: «Глупо отдавать дочерей за кусок золота.»

Поход в Нубию 
В начале царствования Аменхотепа Египет находился на вершине своего могущества. С царями Митанни, Вавилонии, Кипра существовали дружественные отношения, поэтому правление Аменхотепа было на редкость мирным. Лишь однажды Аменхотеп предпринял поход в Нубию, для подавления вспыхнувшего там восстания.

Кампания 5-го года, известная по многочисленным источникам, детальнее всего описана в тексте высеченным на скале между Асуаном и островом Филэ. Несмотря на утверждения — «В пятом году вернулся царь назад. Он восторжествовал в этом году в первом походе своём, совершённом через презренную землю Куш. Он поставил границы по воле своей. Ни один царь не сделал ничего подобного, исключая его, смелого фараона, надеющегося на свою силу (то есть Аменхотепа III)» — фараон, судя по всему, участвовал лишь символически: традиционно подобные походы осуществлялись под руководством человека, имеющего опыт военных действий в регионе, чаще всего, «Царского сына Куша». Под надписью помещены имена шести побеждённых народов юга, в числе которых земля Куш.

Кажется об этом же походе повествует плохо сохранившаяся надпись в Бубастисе и стела царского сына Куша Меримоса, которую он установил в Семне, у 2-х порогов, от имени фараона. Всё началось с восстания «презренного враждебного Куша» под руководством некоего вождя Ихени, «хвастуна в окружении войска своего; не знал он льва, что был перед ним. Это Небмаатра (тронное имя Аменхотепа III), лев ужасный, который схватил когтем Куш презренный, разорвав всех вождей его в их долинах, лежащих в крови один на другом». Несмотря на уничтоженную верхнюю часть, текст стелы Меримосе более содержателен, нежели царский, изобилует деталями. Меримос навербовал армию среди нубийцев Северной Нубии. Эта армия должна была действовать вместе с войском фараона, что доказывает, до какой степени успела египетизироваться Нижняя Нубия.

В годовщину празднования 5-го года восшествия на престол Аменхотепа, в стране Ибхета, лежащей выше 2-х порогов, произошло сражение с мятежниками. Последние были разгромлены. Египтяне убили 312 и взяли в плен 740 нубийцев. После наказания жителей окрестных областей, с целью предотвращения дальнейших случаев неповиновения, Аменхотеп отправился на юг. Бубастисская надпись сообщает, что египетские войска достигли «высот Хуа» (местоположение неизвестно, но эти высоты фигурируют в списках рядом с Пунтом и находились, вероятно, далеко на юге), где расположился лагерем в стране Унешеи, к югу от Хуа. Это был крайний пункт движения Аменхотепа на юг. Водрузив свою пограничную плиту у неких «вод Хора», чего, якобы, не сделал никто из его предшественников, и, собрав большое количество золота в стране Караи, Аменхотеп возвратился в Египет.

Волнения в азиатских владениях 

В конце царствования Аменхотепа начались волнения в азиатских владениях Египта, так называемое народное движение хапиру — изгоев, удалившихся в степь и образовавших отряды вольницы. Хапиру выступали против царской власти вообще и против фараоновской в особенности.

В это время в горах между Финикией и Сирией возникло новое государство Амурру, основное население которого составляли хапиру. Создатель этого царства Абди-Аширта из осторожности прикидывался верным фараону, но одновременно через своих агентов систематически призывал население присоединиться к хапиру и убивать своих градоначальников, верных фараону, что и происходило по всей Финикии и Палестине. Кое-где дело доходило до выступлений отдельных вооружённых групп рабов.

Египетские наместники Амурру не сразу обнаружили враждебный характер деятельности Абди-Аширты, в результате чего он сумел значительно расширить свои владения.

Хеттская угроза 

В 1370-х годах на севере для Египта возникла новая опасность. Окрепшее Хеттское царство стало претендовать на гегемонию в районе Сирии и Верхней Месопотамии.Хетты вторглись во владения союзника Аменхотепа митаннийского правителя Тушратты. Тушратте удалось изгнать их, и он даже послал Аменхотепу колесницу, пару лошадей и двух рабов в виде подарка из числа добычи, доставшейся ему от хеттов. Но египетские провинции в Сирии не были пощажены. Акиззи, вассальный царь Катны, писал фараону, что хетты вторглись на его территорию в долине Оронта, унесли изображение Амона-Ра с именем Аменхотепа III, и, уходя, сожгли город. Нухашше, лежащее дальше на север, постигло подобное же нападение, и его царь Адду-Нирари написал отчаянное письмо фараону с уверениями в преданности и просьбой помочь против нападавших. Аменхотеп ограничивался посылкой небольших частей войска.

Видимо, для поддержки в борьбе против хеттов наметился брак Аменхотепа с дочерью царя страны Арцавы Тархундарадуса.

Смерть и гробница 
Аменхотеп царствовал 38 лет и несколько месяцев.

Первоначально похоронен в WV22, позже перенесён в гробницу KV35.

Его мумия, обнаруженная вместе с останками многих других царей и цариц в гробнице-тайнике его деда Аменхотепа II в Долине царей, дала возможность установить, что в момент смерти ему было от 40 до 50 лет; точнее определить возраст не удалось.

Палеогенетика 
Исследование ДНК показало, что Y-хромосомная гаплогруппа R1b-M269 (Nevgen предсказывает субклад R1b1a1a2a1a2b-U152) передавалась от Аменхотепа III к Эхнатону и Тутанхамону. У Аменхотепа III определена митохондриальная гаплогруппа H2b.

См. также 
 Сфинксы на Университетской набережной

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 Михаловский К. Луксор. — Варшава, 1972.
 Петербургские сфинксы. Солнце Египта на берегах Невы. (Под ред. В. В. Солкина) — СПб., 2005.
 Aménophis III. Le Pharaon-Soleil. — Paris, 1993.
 Vandersleyen Cl. L’Egypte et la vallée du Nil. Vol. II. — Paris, 1995.

Ссылки 
 Фотографии мумии Аменхотепа III

Фараоны по алфавиту
Фараоны XVIII династии
Коронованные дети
Правители Африки XIV века до н. э.